Gelo van Syracuse (+478 v.C.), tiran van Syracuse
 Gelo (zoon van Hiero II) (+216 v.C.), zoon van tiran Hiero II van Syracuse
 Gelo (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spinners